Hoffman steht für:
 Hoffman (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hoffman Automobile & Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Jacob Hoffman Wagon Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Hoffman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hoffman (Illinois), Dorf (Village) im Clinton County, Illinois
 Hoffman (Minnesota), Stadt (City) im Grant County, Minnesota
 Hoffman (North Carolina), Stadt (Town) im Richmond County, North Carolina
 Hoffman (Oklahoma), Ort im Okmulgee County, Oklahoma
 Hoffman Estates, Dorf (Village) im Cook und Kane County, Illinois

Hoffman ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Hoffman-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Hoffman Island, künstliche Insel im Mündungsgebiet des Hudson River
 Hoffman Ledge, Bergrücken im Viktorialand, Antarktika
 Hoffman Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Hoffman Point, Landspitze in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Hoffman, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Hoffmann
 Hofman